Лу Юнсян (род. 1942) — президент Академии наук Китая, заместитель председателя Постоянного Комитета ВСНП.
 Лу Юнсян (1867—1933) — военный губернатор провинций Чжэцзян, Чжили и Цзянсу.